

Patronyme
 Christophe Guiter, (1970- ), joueur français de rugby à XV.
 François Guiter, (1928-2014), responsable de courses automobiles français.
 Jean Guiter, (1897-1959), homme politique français.
 Jean-Paul Guiter, spécialiste de musique de jazz et directeur artistique.
 Joseph Guiter, (1761-1829), homme politique français
 Théodore Guiter, (1797-1875), homme politique français.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme